Artesa hace referencia a varios artículos:

Recipientes 
 Artesa (recipiente), que en panadería es una especie de gran cajón, por lo común de madera, que sirve para amasar el pan.
 Artesa (coladero), en fragua y arqueología: recipiente labrado en piedra para el metal fundido (de forma circular con un ancho canal de salida).

Localidades 
 Artesa de Lérida, localidad española.
 Artesa de Segre, localidad española.

Arquitectura e ingeniería 
 Viga artesa, de hormigón pretensado, complementaria de la viga en T.
 Artesa (arquitectura)

Diversos 
 Artesa, cuadernos de poesía, revista literaria dirigida, entre otros, por Antonio L. Bouza y publicada en Burgos (España) a partir de 1969.
 Artesa glaciar - Valle cuyo origen es causado por la erosión de un glaciar.
 Una tortura en Persia denominada tortura de la artesa.